Les Megalosauridae sont un clade de dinosaures théropodes Tetanurae basaux ayant vécu du Jurassique moyen au Jurassique supérieur (Tithonien) sur l'ensemble des continents mis à part l'Océanie et l'Antarctique où leurs ossements n'ont pas encore été découverts. Les dernières études cladistiques qui ont été faites sur ces théropodes les rapprochent des Spinosauridae dont ils partagent la caractéristique anatomique d'avoir une griffe surdimensionnée au premier doigt de chaque main. Les membres les plus connus de ce clade sont le Megalosaurus découvert dans le Jurassique moyen (Bathonien) d'Angleterre et premier dinosaure à avoir été décrit (en 1677, par Robert Plot) et nommé (en 1824 par William Buckland) dans la littérature scientifique, et Torvosaurus, dinosaure carnivore du Jurassique supérieur (Kimmeridgien-Tithonien) des États-Unis (Formation de Morrison). Les Megalosauridae semblent avoir disparu à la limite Jurassique/Crétacé et semblent avoir été remplacés par d'autres théropodes au Crétacé inférieur, en témoigne l'absence totale de leur restes au Crétacé.

Description 

Les Megalosauridae comprennent des dinosaures carnivores bipèdes de moyenne à grande taille (jusqu'à 10 mètres de longueur) possédant des caractéristiques anatomiques relativement primitives au sein des théropodes. Leur membres antérieurs sont puissants et comptent trois doigts munis de griffes acérées tandis que leur crâne ressemble fort à ceux de théropodes plus primitifs comme Ceratosaurus ou certains Abelisauridae bien qu'ils ne semblent pas posséder d'ornementation crânienne comme ces derniers.

Classification 
Allain fut le premier à donner une définition phylogénétique à la famille des Megalosauridae (tout organisme  partageant un ancêtre commun avec  Poekilopleuron valesdunensis (renommé depuis Dubreuillosaurus valesdunensis), Torvosaurus tanneri et Afrovenator abakensis) mais Holtz et al. (2004) ont cependant revu cette définition (tout organisme se rapprochant plus de Megalosaurus bucklandi que de Spinosaurus aegypitacus, Allosaurus tanneri ou Passer domesticus).

La cladistique présentée ci-dessous suit l'analyse d'Allain.

Néanmoins, la classification des Megalosauridae a été récemment révisée par  et son équipe en 2009 et l'analyse cladistique qui en découle trouve une phylogénie des Megalosauridae bien résolue.
 Famille Megalosauridae
 Sous-famille Eustreptospondylinae
 Eustreptospondylus
 Magnosaurus
 Streptospondylus
 Duriavenator
 Sous-famille Megalosaurinae
 Afrovenator
 Dubreuillosaurus
 Torvosaurus
 Megalosaurus

Puis, en 2012, Carrano, Benson et Sampson ont fait une analyse beaucoup plus large des tétanurés et défini Megalosauria plus largement comme le clade contenant Megalosaurus, Spinosaurus et tous ses descendants. En d'autres termes, Megalosauria est le groupe qui contient les deux familles Megalosauridae et son proche parent Spinosauridae. Dans ce nouveau cladogramme, Megalosauridae a reçu une nouvelle sous-famille Afrovenatorinae, qui comprenait tous les mégalosauridés plus étroitement liés à Afrovenator que Megalosaurus.

Carrano, Benson et Sampson ont également inclus divers mégalosauridés qui avaient précédemment été exclus des cladogrammes dans leur étude de 2012, tels que Duriavenator et Wiehenvenator dans les Megalosaurinae et Magnosaurus, Leshansaurus et Piveteausaurus dans les Afrovenatorinae.

En 2019, la description et la publication de Asfaltovenator vialidadi, un allosauroïde basal qui a curieusement des caractéristiques primitives et dérivées vues dans les Tetanurae. Leur analyse phylogénétique a révélé que le taxon Megalosauroidea était un grade basal de carnosauriens par rapport à Allosauroidea.

Publication originale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de clades des reptiles disparus
 Spinosauridae
 Megalosauroidea
 Theropoda

 
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1869